Чемпионат Португалии по футболу 2012/2013 — 79-й чемпионат Португалии проходил с 19 августа 2012 года по 19 мая 2013 года. По итогам турнира титул чемпиона защитил «Порту».

По итогам предыдущего сезона в Лигу Онра вылетели «Фейренси» и «Униан Лейрия», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Эшторил-Прая» и «Морейренсе».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Факты 
 «Спортинг» (Лиссабон) впервые опустился ниже 5-го места в чемпионате, заняв 7-е.

2012/2013
Спорт в Португалии в 2012 году
Спорт в Португалии в 2013 году
Португалия